La Réforme puede hacer referencia a:
 La Réforme, periódico francés de 1843.
 La Réforme, periódico quebequés de 1955.
 La Réforme, periódico quebequés de 1860.